Томас Мустер був чемпіоном попереднього року, але він програв у четвертому колі Міхаелеві Штіху.

У фіналі Євген Кафельников переміг Штіха з рахунком 7-6(7–4), 7-5, 7-6(7–4).

Піт Сампрас досягнув півфіналу, його найкращий результат на цьому турнірі. Майбутній чемпіон і перша ракетка світу Густаво Куертен вперше зіграв у основній сітці турнірів Великого шолома. Триразовий чемпіон Матс Віландер востаннє зіграв на турнірах Великого шолома.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 1996 French Open Men's Singles draw – Association of Tennis Professionals (ATP) 

1996 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу